Жездинское месторождение — месторождение марганца, расположенное в Улытауском районе Карагандинской области Казахстана, в 40 км от Жезказганского месторождения меди.

Открыто в 1941 году. Разведка и промышленное освоение месторождения были начаты под руководством видного советского учёного-геолога Каныша Сатпаева. В 1942 году вблизи месторождения возник посёлок Жезды. Тогда же была отгружена первая партия добытого марганца. Разработка Жездинского месторождения имела принципиальное значение для СССР в годы Великой Отечественной войны, поскольку к 1942 году в результате немецкого наступления был потерян Никопольский марганцеворудный бассейн и нарушена железнодорожная связь с расположенным на Кавказе Чиатурским месторождением. В годы войны Жездинское месторождение выдавало более 70 % всех марганцевых руд страны.

Рудный бассейн расположен на юго-западном крыле Ескульской антиклинали и сложен верхнедевонскими крупногалечными конгломератами, аркозовыми песчаниками и кремнистыми известняками. Жездинский, Карсакбайский и Агадырский разломы разделяют бассейн на юго-западный, центральный и северо-восточный блоки. Рудные тела имеют вид пластов, линз, жил и залегают в конгломератах Уйтасских отложений.

Бассейн вытянут в северо-западном направлении на 5 км, мощность изменяется с северо-запада на юго-восток от 120 до 40 м. В геологическом разрезе 6—7 рудоносных пластов перемежаются с пластами, не содержащими руд. Мощность рудных пластов от 1—12 м до 30 м, толщина жил О,1—0,5 м. Минеральный состав руд: браунит, гематит, магнетит, якобсит, псиломелан, пиролюзит и лимонит. Качество руд считается высоким.

Примечания

Литература 
 

Марганцевые месторождения Казахстана
Месторождения цветных металлов
Улытауский район